

Гоумвуд — місто, штат Алабама
 Гоумвуд — місто, штат Пенсільванія
 Гоумвуд — селище, штат Іллінойс